Gałecki (forma żeńska: Gałecka; liczba mnoga: Gałeccy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 4753 osoby.

Znani Gałeccy 
 Antoni Junosza Gałecki (1811–1885) – biskup
 Antoni Gałecki (1882-1962) – chemik
 Antoni Gałecki (1906-1958) – piłkarz
 Jan Gałecki (ur. 1932) – duchowny katolicki, biskup 
 Johnny Galecki (ur. 1975) – amerykański aktor polskiego pochodzenia
 Piotr Gałecki (ur. 1974) – profesor psychiatrii i seksuologii
 Przemysław Gałecki (ur. 1984) – sportowiec, pięcioboista, dziennikarz
 Teodor Gałecki (1876–1944) – polski zegarmistrz

Polska szlachta 
 Franciszek Zygmunt Gałecki (1675–1711) – starosta bydgoski, wojewoda inowrocławski, wojewoda kaliski, wojewoda poznański
 Franciszek Gałecki (zm. 1760) – starosta bydgoski, kasztelan wieluński 
 Ignacy Gałecki (zm. 1780) – marszałek konfederacji barskiej w sieradzkiem, poseł na Sejm Repninowski, starosta bydgoski.

Przypisy 

Polskie nazwiska